Spenser hace referencia a varios artículos:

Personajes 
 Spenser St. John (s. XIX), diplomático haitiano.
 Edmund Spenser (h.1552-1599), poeta inglés.

Personajes ficticios 
 Spenser (Pokémon), personaje de "Pokémon".
 Spenser, personaje de la serie de televisión homónima.